Tribù – in antropologia, società umana
 Tribù (tribus) – nell'antica Roma, forma di raggruppamento sociale
 Tribù – categoria tassonomica delle forme viventi
 σ-algebra – in matematica, è anche detta "tribù" da Nicolas Bourbaki
 Tribù – brano musicale di Piero Pelù

Pagine correlate
Tribus